Çaxırlı – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Çaxırlı – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian
 Çaxırlı – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Çaxırlı – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Çayırlı – centro abitato del distretto di Azerbaigian, in Azerbaigian